Molekulska formula -{C11H16O2}- se može odnositi na:

 Dihidroaktinidiolid
 Olivetol